Christian Günther henviser til flere personer, blandt andre:

 Christian Günther 1. af Schwarzburg-Sondershausen (1578–1642), greve af Schwarzburg-Sondershausen
 Christian Günther 2. af Schwarzburg-Arnstadt (1616–1666), greve af Arnstadt
 Christian Günther af Schwarzburg-Sondershausen (1645–1721), fyrst af Schwarzburg-Sondershausen
 Christian Günther (1886–1966), svensk udenrigsminister